Список конечных станций и оборотных колец петербургской трамвайной сети.

Действующие 

Также в качестве оборотного кольца фактически используется трамвайный парк № 1, на время ремонтов в качестве оборотных колец используются и другие трамвайные парки.

Закрытые

Неиспользуемые

Ссылки 
 Полный список конечных станций на сайте «Петербургский трамвай»
 Список некоторых конечных станций на сайте «Электротранспорт Северной Столицы»

Галерея

Примечания 

Санкт-петербургский трамвай